#перенаправление Кирияк, Анатолий Герасимович